

Premierzy Syryjskiej Koalicji Narodowej na rzecz Opozycji i Sił Rewolucyjnych

Przypisy

Bibliografia